Купарадзе — фамилия.
 Купарадзе, Георгий Иванович (1893—1954) — советский военный деятель, Генерал-майор (1942).
 Купарадзе, Гига (род. 1987) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2017).